Huaylas bezeichnet:
 Provinz Huaylas, peruanische Provinz der Region Ancash
 Distrikt Huaylas, Distrikt in der Provinz Huaylas
 Huaylas (Peru), Stadt im Distrikt Huaylas
 Callejón de Huaylas, Flusstal in der Region Ancash, Peru

Siehe auch:
 Huayllas